Marcelo Pereira Surcin, noto come Marcelinho Carioca (1971), ex calciatore brasiliano
 Marcelo José de Souza, noto come Marcelinho Paulista (1973), ex calciatore brasiliano
Marcelo Elgarten (1974), ex pallavolista brasiliano
 Marcelo dos Santos, noto come Marcelinho Paraíba (1975), ex calciatore brasiliano
Marcelo Magalhães Machado (1975), ex cestista brasiliano
Marcelo Salazar Filho (1978), ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato portoghese
Marcelo Tieppo Huertas (1983), cestista brasiliano
Marcelo Oliveira Silva (1984), calciatore brasiliano
Marcelo Nascimento da Costa (1984), calciatore brasiliano
Marcelo Leite Pereira (1987), calciatore brasiliano
Marcelo Padilha Gonçalves (1989), giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano